Pontegrande ima više značenja:
 Pontegrande, Verbano-Cusio-Ossola
 Pontegrande, Verona